1-я Кавказская кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось манёвренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Входила в состав 
 В составе Запасной армии Республики (сент.-дек. 1919)
 В составе 10-й армии — с декабря 1919 года по февраль 1920 года, в апреле 1920 года переименованной в 10-ю Терскую армию, которая входила в состав Кавказского фронта.
 В составе 2 конного корпуса (март-апр. 1920)
 В составе 10 армии (апр. 1920)
 В составе 1 Конной армии (апр. 1920)
 В составе 9 армии (май-сент. 1920).

История дивизии 
1 Кавказская Красная кавалерийская дивизия была сформирована по приказу РВСР N 1547/309 от 25 сентября 1919 г. в г. Саранске из кавказцев-кавалеристов, откомандированных со всех фронтов.
Дивизия участвовала в наступлении войск Юго-Восточного фронта против армий Деникина (дек. 1919 −10 янв. 1920) (освобождение районов ст. Чир, г. Царицына),
в освобождении Северного Кавказа (янв.-апр. 1920) (освобождение районов ст. Великокняжеская, Торговая, обеспечение владикавказского направления), в ликвидации врангелевских десантов в районе стц. Приморско-Ахтарская и на Кубани (авг. 1920).
Расформирована приказом войскам 9 Кубанской армии N 757 от 2 сентября 1920 г., её части обращены на формирование Кубанской (вп. 5 Кубанской) кд.

Командный состав 1-й Кавказской кавалерийской дивизии

Начальники дивизии 
 Гай Гая Дмитриевич — с 25 сентября 1919 года по 3 марта 1920 года
 Дыбенко Павел Ефимович — с 3 марта 1920 года по 11 мая 1920 года
 Мартвих Борис Иванович, врид — с 11 мая 1920 года по 16 мая 1920 года
 Мейер Михаил Георгиевич — с 16 мая 1920 года по 14 августа 1920 года Попал в плен в августе 1920, Вероятно расстрелян.
 Снарский Виктор Антонович — с 14 августа 1920 года по 2 сентября 1920 года

Военкомы дивизии 
 Голенко Георгий — с 29 сентября 1919 года по 1 марта 1920 года
 Дмитриев, врид — с 1 марта 1920 года по 14 марта 1920 года
 Леднев Степан Григорьевич — с 14 марта 1920 года по 27 августа 1920 года
 Хруцкий Владимир Николаевич — с 27 августа 1920 года по 2 сентября 1920 года

Начальники штаба дивизии 
 Вилумсон Эдуард Фридрихович — с 1 октября 1919 года по 23 апреля 1920 года
 Лукин — с 23 апреля 1920 года по 11 мая 1920 года
 Мартвих Борис Иванович — с 11 мая 1920 года по 18 августа 1920 года
 Александров, врид — с 18 августа 1920 года по 2 сентября 1920 года

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1920 году
Советские армии во время Гражданской войны

Советская кавалерия во время Гражданской войны